Perry Mason — advogado fictício da literatura americana criado por Erle Stanley Gardner

Perry Mason (série de televisão) — produzida pela Rede CBS entre 1957 e 1966 com Raymond Burr e Barbara Hale

Perry Mason (série de telefilmes) — série de telefilmes produzidos e exibidos pela Rede NBC com a presença de Raymond Burr e Barbara Hale

The New Adventures of Perry Mason — série produzida pela Rede CBS a partir de 1973 com Monte Markham e Sharon Acker

Edge of Night — série radiofônica exibida pela Rádio CBS entre 1943 e 1955

Desambiguação